Coello peut désigner :

Patronyme 

 Alonso Sánchez Coello (1531-1588), peintre espagnol ;
 Antonio Coello (c. 1610-1652), auteur dramatique et poète espagnol ;
 Augusto Coello (1884-1941), écrivain hondurien ;
 Christophe Coello (), réalisateur de documentaires français ;
 Claudio Coello (1642-1693), peintre baroque espagnol ;
 Robert Coello (né en 1987), joueur de baseball américain.

Toponyme 

 Coello, municipalité colombienne du département de Tolima ;
 le Río Coello, cours d'eau de Colombie.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme